Temno může označovat:

 Temno – opak světla
 Doba temna – špatné období dějin
 Temno (román) – román Aloise Jiráska z roku 1915
 Temno (film) – film Karla Steklého z roku 1950 natočený podle Jiráskova románu
 Teorie množin – slangově označovaná zkratkou TeMno